Live in Cleveland 87 es un álbum en vivo de la banda de thrash metal Megadeth que fue grabado de una presentación de la banda en Cleveland durante su Wake Up Dead Tour en 1987 es el único material en vivo en formato CD que fue grabado con la formación original (Dave Mustaine/Chris Poland/David Ellefson/Gar Samuelson).

Este disco a pesar de ser de una grabación de 1987 fue lanzado en el 2011 por el 25 aniversario del álbum Peace Sells... But Who's Buying?.

Lista de canciones

Integrantes 
 Dave Mustaine - Guitarra Eléctrica, Voz
 Chris Poland - Guitarra Eléctrica
 David Ellefson - Bajo
 Gar Samuelson - Batería

Álbumes de Megadeth
Álbumes de heavy metal
Álbumes de 2011
Álbumes de Capitol Records